Bäumchenschnecken sind Nacktkiemerschnecken mit bäumchenartigen Fortsätzen auf dem Rücken, die sich überwiegend von festsitzenden Nesseltieren ernähren. Der Begriff Bäumchenschnecke kann enger oder weiter gefasst werden:
 die Zottige Bäumchenschnecke (Dendronotus frondosus)
 die Familie Dendronotidae, zu der die Zottige Bäumchenschnecke gehört
 die Familie Tritoniidae, zu der weitere Bäumchenschnecken gehören:
 die Große Tritonia (Tritonia hombergi)
 die Gefranste Bäumchenschnecke (Marionia blainvillea)
 die Überfamilie der Bäumchenschnecken (Tritonioidea), zu der neben diesen beiden Familien noch andere räuberische Nacktkiemerschnecken gehören